Хольцхайм — название общин в Германии:
 Хольцхайм (бай-Диллинген-ан-дер-Донау) — в районе Диллинген-ан-дер-Донау земли Бавария.
 Хольцхайм (Донау-Рис) — в районе Дунай-Рис земли Бавария.
 Хольцхайм (Ной-Ульм) — в районе Ной-Ульм земли Бавария.
 Хольцхайм (Ар) — в земле Рейнланд-Пфальц.